Västerleden kan syfta på:

 Västerleden – en del av Göteborgs ringled, se E6.20
 Västerleden, Helsingfors en infartsled i Helsingfors
 Västerleden, Örebro – en motorväg förbi Örebro
 Västerleden – en förbifart i Dennispaketet, se Förbifart Stockholm

Se även
Västra leden
Västerled
Västlänken
Österleden
Norrleden
Söderleden

Vägar i Sverige